Die UNICEF Open 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 17. bis zum 23. Juni 2012 in Rosmalen bei ’s-Hertogenbosch stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Rasen ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Eastbourne das AEGON International gespielt, das genau wie die UNICEF Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählte.

Im Einzel trat Dmitri Tursunow zur Titelverteidigung an, schied jedoch bereits in der ersten Runde aus. Im diesjährigen Finale konnte der Spanier David Ferrer seinen zweiten Titel in ’s-Hertogenbosch feiern. Er schlug den Deutschen Philipp Petzschner in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:4. Im Doppel gewannen im Vorjahr Daniele Bracciali und František Čermák den Titel. Čermák spielte in diesem Jahr mit einem neuen Partner, während Bracciali beim Turnier in Eastbourne antrat. Im diesjährigen Finale siegte das topgesetzte Duo Robert Lindstedt und Horia Tecău gegen Juan Sebastián Cabal und Dmitri Tursunow in zwei Sätzen. Für die beiden ist es bereits der zweite gemeinsame Titel in ’s-Hertogenbosch und der achte gemeinsame insgesamt auf der ATP Tour.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 15. bis 17. Juni 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 31 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 32 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 37 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch